Лукас (округ, Айова)
 Лукас (округ, Огайо)